Добје може бити:

 Општина Добје, општина у Савињској регији, Република Словенија;
 Dobje pri Lesičnem, насељено место у општини Шентјур при Цељу, Република Словенија;
 Dobje pri Planini, насељено место у општини Довје, Република Словенија;
 Добје (Горења Вас - Пољане), насељено место у општини Горења Вас - Пољане, Република Словенија;
 Добје (Гросупље), насељено место у општини Гросупље, Република Словенија.
 Добје (Литија), насељено место у општини Литија, Република Словенија.